A 2007-es katari nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság első futama.

A MotoGP versenyét Casey Stoner nyerte Valentino Rossi és Dani Pedrosa előtt. A negyedlitereseknél a spanyol Jorge Lorenzo tudott diadalmaskodni.  A 125 köbcentiseknél Héctor Faubel diadalmaskodott Talmácsi hihetetlen teljesítményének ellenére, ugyanis ezen a hétvégén Talma a pole pozíciót és a leggyorsabb kört is magáénak tudhatta.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források

 

Katar
Katar sportélete